Лорделу () — португальська власна назва.

Топоніми

Лорделу (Віла-Реал) — парафія.
 Лорделу (Гімарайнш) — парафія.
 Лорделу (Монсан) — парафія.
 Лорделу (Паредеш) — парафія.
 Лорделу (Фелгейраш) — парафія.